Больша́я Своро́тва () — деревня в Барановичском районе Брестской области Республики Беларусь. Входит в состав Почаповского сельсовета. Стоит на реке Своротва.

История 
Первое упоминание о дворе Своротва относится к 1460 году, когда двор принадлежал роду Хрептовичей. В 1468 году Великий князь Литовский Казимир IV передал двор во владение своему наместнику Олехне Судимонтовичу. Своротва упоминается в Литовских метриках за 1524 год, в связи с тем, что «…Васка Заройский забрал две службы людей в Новогрудском повете с братею и Меречевщину — землю пустовскую в Своротве». и в 1567 году: «Ян Кунцович со своих имений в Своротве, Костеневичах и Струбнице ставил двое коней». 

Сигизмунд II Август в 1716 году отдал Своротву вместе с соседней  во владение маршалку Речицкого повета Антонию Юдицкому, после чего она отошла его сыну Михаилу Юдицкому, маршалку Трибунала Литовского, каштеляну минскому, а затем внуку — Яну Юдицкому, который, не имея прямых наследников, отписал в 1765 году имение своей сестре Барбаре, жене Казимира Тизенгауза, старосты дементовского. Однако вторая сестра была против, поэтому имение было продано.

В начале 19 века имение переходит в собственность Якуба Незабытовского и его жены Франтишки Кунцевич. В 1848 году оно переходит понаследству к их сыну Стефану, маршалку Гродненской губернии. Его женой была Селина Биспинг. Согласно документам 1876 года, площадь владений составляла 1935 десятин земли.

Далее имение наследовала их дочь Мария, вышедшая замуж за графа Родриго Потоцкого (ум. 1910). От неё имение наследовал внук Владислав Потоцкий (р. 1901), который был последним владельцем Своротвы вплоть до 1939 года.

Современность 
К XXI веку в Большой Своротве от исторических построек сохранились только руины хозяйственных построек усадьбы Незабытовских — двухуровневая голубятня, территориально находящаяся в северной части комплекса, фундаменты и стены дворца, фундаменты и стены хозяйственных построек. Здание оранжереи достраивалось и эксплуатировалось в советское время. В настоящее время используются старые коровник и конюшня. Мост через реку Своротву также не сохранился, сама река сильно обмелела. На берегу сохранились стены старинной кузни. Сохранился регулярный парк. В усадьбу со стороны деревни Малая Своротва ведёт длинная аллея английского дуба. Перед въездом бывшей усадьбы сохранилась и частично восстановлена мемориальная часовня. В 1914 году около неё были захоронены немецкие солдаты, погибшие в начале Первой мировой войны.

В 2009 году была восстановлена Свято-Троицкая церковь, построенная Якубом Незабытовским в XIX веке.

Население

Усадьба Незабытовских 
Как выглядел дворец Незабытовских, сегодня можно увидеть только на рисунке Наполеона Орды 1876 года и старинных фотоснимках. Якуб Незабытовский заложил фундамент дворца на высокой террасе реки Своротва, единственной реки, которая вытекала из озера Свитязь.

Дворец представлял из себя двухэтажное, прямоугольное в плане, каменное строение в стиле, близком к ампиру. На крыше была оборудована смотровая площадка (бельведер) для наблюдения за пейзажем окрестностей с живописными изгибами реки. По обе стороны дворца были симметрично расположены два флигеля, один из которых выполнял функции отеля. Большое длинное строение по восточному краю парадного двора включало ледник, голубятню, конюшню, коровник. Со стороны реки это строение заканчивалось большим двухэтажным помещением, где находились столярная и другие мастерские.

По утверждению исследователя Нестерчука Л. М., в 1917 году дворец с библиотекой и хозяйственные постройки были уничтожены огнём. Но Федорук А. Т. приводит в пример фотографии 1928—1930 годов с сохранившимся зданием.

На старых фотоснимаках можно рассмотреть также отдельно стоящее строение с выделяющейся башней с часами. Исследователь старинных белорусских усадеб и парков, профессор Федорук А. Т., в своих работах отмечал, что бой часов был слышен на всю округу. Вдоль дороги размещалось также большое строение бывшей оранжереи, которая встречала всех посетителей помещиков Незабытовских при въезде на территорию усадьбы. Также, Федорук А. Т. сделал вывод о том, что оранжерея в Своротве была аналогичной радзивилловской в имении Полонечка: её фасад представлял собой длинный ряд арочных окон.

Церковь Святой Троицы 

В 1747 году в центре Своротвы писарь скарбовый литовский Николай Овсяный возвёл из дерева униатскую церковь необычной архитектуры. Это было треугольное в плане сооружение с шатровым завершением крыши. Церковь имела три входа, по одному с каждой стороны, алтарь располагался в центре помещения.Точно такая планировка и три входа имели храмы Радогаста в земле Вильцов,из описания в Славянской хронике. На этом месте был последний языческий храм Литвы (Ятвягов), с верховным жрецом «Креве-кривайте», который имел треёугольную форму. Бог Сварог и река Своротва, вытекающая из озера Свитязь у деревни Ятвезь, олицетворяли священность данного места. Концепция храма заключалась в том, что на месте бывшего языческого храма, по новому молиться в новой храме могли сразу представители трёх конфессий — православные, католики и униаты. Чем усиливался их союз против язычества. Деревянная церковь не сохранилась. В 1823 году Якуб Незабытовский на том же месте где был древний храм ятвягов, осуществил строительство треугольного храма из бутового камня, полностью повторяющего архитектурные особенности предшественника.

Известный белорусский писатель и переводчик Анатолий Клышка, который происходит из соседней вёски, вспоминал, что среди местного населения ходила байка о том, как их дедов и прадедов переводили в православие: «Людей хватали на дороге или в поле и волокли в церковь. Но и народ не дурак. Каждый носил с собой чеснок в кармане. Застанут его, а он чесночину хвать! Приведут в церковь, а у него запах изо рта. Креститься надо натощак! Тем и спасались. Мудрено было придумано. Вряд ли обошлось без подсказки со стороны униатских священников».

Интересные факты 
Существует легенда о том, что графиня Бронислава Потоцкая из Большой Своротвы придумала рецепт коктейля «Гоголь-моголь».

Легенда гласит, что в конце XIX века — начале XX века, жил хаззан из Могилёва по фамилии Гогель, потерявший голос. Чтобы вылечить горло, он придумал рецепт напитка на основе яиц, черного хлеба и соли. Напиток стали ассоциировать с его изобретателем — Гогелем из Могилёва. Об этом рецепте лекарства и сытного завтрака прознала графиня Потоцкая, которая тоже часто страдала от потери голоса. Она доработала коктейль: убрала из рецепта соль и черный хлеб, но добавила мёд. Назвала она свой коктейль — «Гоголь-моголь».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Большая Своротва. Треугольная церковь. 1823 г.
 Вялікая Сваротва (Баранавіцкі раён) Царква Св. Тройцы 1823. 
 
 Загадочная Беларусь. Деревня Большая Своротва

Населённые пункты Барановичского района